

Patronymes 
Rozanov (masculin ; ) ou Rozanova (féminin ; ), francisé en Rozanoff (transcription désuète), est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Constantin Rozanoff (1905-1954), colonel et aviateur français
 Olga Rozanova (1886-1918), peintre et sculptrice russe
 Sergueï Rozanov (1870-1937), clarinettiste russe
 Sergueï Rozanov (1840-1870), botaniste russe
 Vassili Rozanov (1856-1919), écrivain russe

Patronyme russe